Vinohrady bezeichnet

 Vinohrady, Stadtbezirk von Brünn, Okres Brno-město, Tschechien
 Vinohrady (Bratislava) , Stadtviertel und Katastralgemeinde von  Bratislava, Slowakei
 Vinohrady, Stadtteil von Prag, Tschechien
 Vinohrady, Grundsiedlungseinheit von Bzenec, Okres Hodonín, Tschechien
 Vinohrady, Grundsiedlungseinheit von Česká Třebová, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Vinohrady, Grundsiedlungseinheit von Hodonín, Okres Hodonín, Tschechien
 Vinohrady, Grundsiedlungseinheit von Prakšice, Okres Uherské Hradiště, Tschechien
 Vinohrady, Grundsiedlungseinheit von Rakovník, Okres Rakovník, Tschechien
 Vinohrady, Grundsiedlungseinheit von Uherský Brod, Okres Uherské Hradiště, Tschechien
 Vinohrady nad Váhom, Gemeinde im Okres Galanta, Slowakei
 Zadní Vinohrady, Grundsiedlungseinheit von Chomutov, Okres Chomutov, Tschechien